Мошников — русская фамилия.

Известные носители:
 Мошников, Анатолий Иванович (1953—2011) — советский и российский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Мошников, Вячеслав Алексеевич (род. 1947) — специалист в области диэлектриков и полупроводников, доктор физико-математических наук, профессор.
 Мошников, Константин Матвеевич (1924—2010) — Герой Социалистического Труда.
 Мошников, Сергей (род. 1988) — эстонский футболист, игрок сборной команды Эстонии.

См. также 
 Мошникофф, Йоуни (1940—2012) — финский филолог.